Slovo trim může mít vícero významů:

 v zeměpisu
 Trim (hrad) – největší normanský hrad v Irsku

 v počítačích
 trimming, trim() – v oboru počítačového programování příkaz nebo funkce k odstranění mezer z okrajů textového řetězce
 TRIM – schopnost operačního systému informovat SSD jednotku, které datové bloky jsou volné po smazání

 v biochemii
 TRIM (protein) – proteinová rodina v tělech živočichů, která na N-konci obsahuje typický "tripartite motif"
 TRIM14 – v lidském genomu

 ostatní
 v jachtingu je trim proces vyvážení plachet, aby loď nebyla stáčena ani po větru a ani proti větru

Externí odkazy